Felicity steht für:
 Felicity (Fernsehserie)
 Felicity (Vorname)
 Felicity – Sündige Versuchung, australischer Erotikfilm aus dem Jahr 1981

Siehe auch:
 Felicitas
 Felicité